Fijiklauwiermonarch
 Rennellklauwiermonarch
 Santacruzklauwiermonarch
 Vanuatuklauwiermonarch
 Zwartkeelklauwiermonarch